Topònims:
 Acadèmia Militar dels Estats Units, sovint anomenada simplement West Point en l'àmbit militar per estar ubicada a West Point (Nova York)
 West Point (Alabama)
 West Point (Califòrnia)
 West Point (Illinois)
 West Point (Indiana)
 West Point (Iowa)
 West Point (Kentucky)
 West Point (Mississipí)
 West Point (Nebraska)
 West Point (Nova York)
 West Point (Utah)
 West Point (Virgínia)
 Obres:
 West Point (pel·lícula), dirigida per Edward Sedgwick i interpretada per William Haines, Joan Crawford i William Bakewell
 West Point (telefilm)